Dewey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chester Dewey
 Douglas R. Dewey